El término Ehrenberg puede referirse a:

Como apellido

 Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876), naturalista, zoólogo, botánico y anatomista alemán.
 Felipe Ehrenberg (1943-), artista y promotor cultural alemán.
 Hans Ehrenberg (1883-1958), teólogo alemán fundador de la Iglesia Confesante y miembro de la resistencia alemana contra el nazismo.
 Paul Ehrenberg (1876-1949) fue un violinista y pintor alemán.

En geografía
 Ehrenberg (Arizona), lugar ubicado en el condado de La Paz en el estado estadounidense de Arizona.
 Ehrenberg (Turingia), municipio de Turingia, Alemania.
 Ehrenberg (Hesse), municipio de Hesse, Alemania.